Сезон 1968—1969 у Національній лізі А — 72-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Базель.

Підсумкова таблиця

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1969
Швейцарія
Швейцарія
1968 у швейцарському спорті
1969 у швейцарському спорті